Wallace se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alfred Russel Wallace
 Richard H. Wallace